Stüwe ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Stüwe (* 1970), deutscher Drehbuchautor
Carla Stüwe (1891–1981), deutsche Fotografin
 Gerd Stüwe (* 1948), deutscher Sozialwissenschaftler
 Hans Stüwe (1901–1976), deutscher Schauspieler und Opernregisseur
 Kai Stüwe (* 20. Jahrhundert), ehemaliger deutscher Rechtsrock-Musiker
 Karin Stüwe, Bahnradsportlerin aus der DDR
 Klaus Stüwe (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Rüdiger Stüwe (* 1939), deutscher Schriftsteller
 Ruppert Stüwe (* 1978), deutscher Politiker (SPD)
 Ursula Stüwe (* 1947), Ärztin und Standespolitikerin
 Wilhelm Stüwe, Reichsbundesleiter 1936

Siehe auch:
 Stüve